Posição
Ou ainda:
Posição sexual
Posição social

Desportos
Posições no beisebol
Posições no futebol
Posições no futebol americano

Veja também
Posto

Desambiguação